Mr. Freeze (DC Comics), superschurk uit de Batmanstrips van DC Comics
 Mr. Freeze (Six Flags Over Texas), achtbaan in Six Flags Over Texas
 Mr. Freeze (Six Flags St. Louis), achtbaan in Six Flags St. Louis
 Mr. Freeze, lied van K's Choice van het album Paradise in Me

Zie ook 

 Freeze (doorverwijspagina)